Чемпионат Эстонии по футболу 1961 года — 17-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 16 команд. Чемпионом впервые стал «Калев» (Копли).

Предварительный этап 
На предварительном этапе по 8 команд в двух группах определили участников финального этапа. По 4 лучших клуба из каждой группы продолжили борьбу за медали, а по 4 худших — за выживание. Составы предварительных групп и распределение мест в них неизвестны.

Финальный этап

За 1-8-е места

За 9-16-е места

Ссылки 
 Сезоны 1921—1998 на сайте rsssf.com 

1961
Футбол в СССР в 1961 году
Спорт в Эстонии в 1961 году